Мост Европы — название мостов.

Австрия 
 Мост Европы (перевал Бреннер) () — виадук через долину реки Силл в Инсбруке.

Болгария 
 Мост Новая Европа (, ) — совмещенный автомобильно-железнодорожный мост через Дунай между Болгарией и Румынией возле города Видин.

Германия 
 Мост Европы (Бамберг) () — автомобильный мост через канал Рейн—Майн—Дунай в Бамберге.
 Мост Европы (Гамбург) () — автомобильный мост через Эльбу в Гамбурге.
 Мост Европы (Кельхайм) () — автомобильный мост через Дунай и канал Рейн—Майн—Дунай в Кельхайме.
 Мост Европы (Кобленц) () — автомобильный мост через Мозель в Кобленце.
 Мост Европы (Рейн) (, ) — автомобильный мост между Германией и Францией через реку Рейн, соединяющий города Кель и Страсбург.
 Мост Европы (Франкфурт-на-Майне) () — автомобильный мост через Майн во Франкфурте.

Румыния 
 Мост Новая Европа (, ) — совмещенный автомобильно-железнодорожный мост через Дунай между Болгарией и Румынией возле города Видин.

Франция 
 Мост Европы (Виши) () — мост-плотина через реку Алье на границе Виши и Бельрив-сюр-Алье.
 Мост Европы (Лаваль) () — автомобильный мост через реку Майен в Лавале.
 Мост Европы (Орлеан) () — автомобильный мост через Луару в Орлеане.
 Мост Европы (Париж) () — путепровод над горловиной парижского вокзала Сен-Лазар, а также серия картин, посвящённые этому путепроводу.
 Мост Европы (Рейн) (, ) — автомобильный мост между Германией и Францией через реку Рейн, соединяющий города Кель и Страсбург.

Швейцария 
 Мост Европы (Цюрих) () — автомобильный мост через реку Лиммат в Цюрихе.